Горо́хов — русская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:

А 
 Горохов, Александр Сергеевич (1939—2004) — советский кинодраматург, писатель.

В 
 Горохов (Регеж), Василий Михайлович (1937—2022) —  марийский советский и российский актёр театра, актёр озвучивания, поэт, драматург, переводчик, публицист, заслуженный артист РСФСР. 
 Горохов, Виктор Дмитриевич (род. 1952) — советский и российский учёный, изобретатель, конструктор ракетных двигателей.
 Горохов, Виталий Фролович (род. 1942) — российский трубач.

Г 
 Горохов, Геннадий Иванович (1921—2006) — Герой Советского Союза.
 Горохов, Георгий Олегович (род. 1993) — российский прыгун с шестом.

Д 
 Горохов, Давид Тевеле бен-Натан Ната (ум. 1792) — талмудист.

Е 
 Горохов, Ефим Степанович (1888—1949) — советский артиллерист, Герой Социалистического Труда.

И 
 
 Горохов, Илья Владимирович (род. 1977) — российский хоккеист.

М, Н

П 
 
 Горохов, Пётр Данилович (1923—1993) — украинский советский дирижёр, педагог.
 Горохов, Прохор Григорьевич (1869—1925) — русский поэт-самоучка.

С 
 Горохов, Семён Васильевич — Герой Социалистического Труда.

Ф 
 Горохов, Фёдор Александрович (1902—1954) — советский философ.
 Горохов, Философ Александрович (1796—1860) — русский, сибирский купец.

Ю 
 Горохов, Юрий Иванович (1921—1944) — Герой Советского Союза.

Составные фамилии 
 Регеж-Горохов, Василий Михайлович (1937—2022) — советский и российский марийский актёр, поэт, драматург, переводчик, публицист, заслуженный артист РСФСР (1988), народный писатель Республики Марий Эл (2007).



Топонимы 
 Горохов — город районного значения, административный центр Гороховского района Волынской области Украины.
 Горохов — железнодорожная станция Львовской железной дороги.
 Горохов переулок — переулок в Приморском районе в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Горох (значения)
 Гороховка
 Горохово
 Гороховская
 Гороховский
 Гороховское
 Гороховы

Примечания